Александровка — село в Варненском районе Челябинской области России. Входит в состав Аятского сельского поселения.

История 
Основано в 1837 г. как отряд на Новой пограничной линии. Названо в честь наследника престола Александра, будущего императора Александра II, совершавшего поездку по Оренбуржью.

В 1945 г. в Александровке разместилась центральная усадьба совхоза «Нововарненский».

География 
Расположено в юго-восточной части района, на берегу реки Караталы-Аят. Расстояние до районного центра села Варна 58 км.
 Уличная сеть
 Зелёная улица
 Луговая улица
 Набережная улица
 Улица Победы
 Северная улица
 Советская улица
 Степная улица

Население 

В 1851—266, в 1858—289, в 1870—302, в 1900—948, в 1938—737, в 1995—631 чел.

Известные жители 
Житель села чабан Д. Н. Сарсенов за высокие трудовые достижения награждён орденами «Знак Почета» (1976), Трудового Красного Знамени (1986), серебряной медалью ВДНХ СССР (1988).

Инфраструктура 
 ООО «Нововарненское»
 ФАП,
 школа,
 детский сад.

Примечания 

Населённые пункты Варненского района